Исказ се може односити на:
 Исказ (лингвистика)
 Исказ (логика)
 Исказ (музичка група)